

События 
 Карл Великий созвал собор Франкской церкви во Франкфурте, который заклеймил иконопочитание. Присутствовали представители папы, Италии, Испании и Англии.
 Завершение строительства новой столицы Японии Хэйан-кё (Киото). Завершение периода Нара и наступление периода Хэйан.

Родились 
 13 апреля — Аль-Мутасим Биллах, багдадский халиф из династии Аббасидов.
 Эннин — японский монах, глава школы тэндай-сю.

Скончались 
 20 мая — Этельберт II (король Восточной Англии).
 10 августа — Фастрада, 4-я жена Карла Великого.

См. также